Zeslandentoernooi 2007 (mannen), een Rugby union toernooi in 2007 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2007 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2007 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2007 (onder 21), een Rugby union toernooi in 2007 voor teams onder 21, de voorloper van het huidige toernooi voor teams onder 20.